Лю може да се отнася за:
 Хора
 Лю Бомин (р. 1966), китайски космонавт
 Лю Гуан (337-400), император на Късна Лян
 Лю Сюн (1881-1936), китайски писател
 Лю Уън (р. 1969), китайски космонавт
 Лю Цан (?-318), император на Хан Джао
 Лю Цун (?-318), император на Хан Джао
 Лю Юен (251-310), император на Хан Джао
 Лю Ян (р. 1978), китайска космонавтка
 Лю Яо (?-329), император на Хан Джао

 Други
 Лю Дунбин, китайско божество

Вижте също 
 Хан (династия) – Лю е фамилното име на императорите от династията Хан